Die Panzerbrigade 105 war während des Zweiten Weltkriegs ein gepanzerter Kampfverband der Wehrmacht.

Geschichte 
Die Panzerbrigade 105 wurde ab dem 24. Juli 1944 aufgestellt. Hintergrund de Aufstellung war ein Befehl des OKH vom 18. Juli 1944 zur Neuaufstellung von 10 Panzerbrigaden. Die Ausbildung erfolgte aus dem Truppenübungsplatz Mielau in Ostpreußen. Am 1. September 1944 wurde die Einheit nach Belgien verlegt. Hier geriet die Brigade in schwere Kämpfe gegen westalliierte Truppen und zog sich langsam Richtung Westwall zurück. Bis Ende September 1944 hatte die Brigade 62 % ihrer Soldaten im Kampf verloren.  Im Oktober 1944 wurde die Einheit aufgelöst und ihre Teileinheiten wurden zur Auffrischung der 9. Panzer-Division verwendet.

Brigadekommandeure 
 Major Heinrich Volker

Literatur

Weblinks 

105
Gegründet 1944
Aufgelöst 1944